Głogowski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Głogowski (* 1975), polnischer Politikwissenschaftler
 Arkadiusz Głogowski (* 1973), polnischer Schauspieler
 Bartosz Głogowski (* 1979), polnischer Schauspieler
 Tomasz Głogowski (* 1974), polnischer Politiker

Głogowski bezeichnet weiterhin:

 Powiat Głogowski, Powiat in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Wróblin Głogowski, weitgehend aufgegebenes Dorf in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Glogowski